Heckengraben ist ein Gewässername:

 Heckengraben (Filzgraben), linker Zufluss des Filzgraben (zum Moosrotgraben, zur Alten Ammer) bei St. Johann im Felde, Gemeinde Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Heckengraben (Leidersbach), rechter Oberlauf des Leidersbachs (zum Sulzbach, zum Main) bei Volkersbrunn, Gemeinde Leidersbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Heckengraben (Strutbach), rechter Zufluss des Strutbachs (zum Blaubach, zur Brettach, zur Jagst) gegenüber von Niederweiler, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Heckenbach